Heinrich von Büren ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Büren (Domherr, † 1376) (1326–1376), Domherr in Münster
 Heinrich von Büren (Domherr, † 1414) († 1414), Dompropst in Paderborn, Domherr in Münster
 Heinrich von Büren, römisch-katholischer Geistlicher und Domherr in Münster